Чеченево — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Чеченево — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Чеченево — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Чеченево — деревня в Тарском районе Омской области.